Dette er en liste af Kinas administrative regioner sorteret efter BNI (bruttonationalindkomst) per indbygger ultimo 2004. Tallene er oplyst i Renminbi.

Hongkong, Macao (der bruger andre valutaer) og Republikken Kina (der selvstændigt administrerer Taiwanmed mere) er medtaget nederst til sammenligning. Disse er dog angivet i amerikanske dollars baseret på købekraftsparitet.

Bruttonationalindkomst per indbygger

BNI per indbygger

Til sammenligning:

 Hongkong – US$ 30.558
 Macao – US$ 19.400 (2003)
 Republikken Kina – US$ 25.983

References

Administrative regioner efter BNI per indbygger